Iniciativa (angl. initiative, z lat. initiare, zahájit, začít) je podnět nebo popud k vykonání nějaké činnosti či rozhodnutí. Například může být:

zákonodárný proces 
 zákonodárná iniciativa – předložení návrhu zákona zákonodárnému orgánu, případně něčí právo k takovému úkonu
 poslanecká iniciativa – návrh zákona, usnesení apod. vzešlý od poslance nebo skupiny poslanců
 senátní iniciativa – senátní návrh zákona
 lidová iniciativa – petice skupiny občanů například za vypsání referenda o konkrétním tématu v systému přímé demokracie 

právo a správní řízení
 zahájení správního řízení
 vlastní iniciativa – termín používaný zejména pro postup, kdy úřad či soud o něčem jedná nebo rozhodne bez návrhu či podnětu od jiné osoby (například účastníka řízení)

občanské sdružení
 občanská iniciativa – více či méně organizované hnutí nebo sdružení občanů, které umožňuje artikulaci, agregaci a selekci cílů
 Terezínská iniciativa – sdružení vězňů terezínského a lodžského ghetta z českých zemí, které založilo v roce 1993 obecně prospěšnou společnost Institut 
 ekologická iniciativa

vojenství
 strategická iniciativa – schopnost jedné ze stran aktivně určovat charakter bojových operací ve válečném konfliktu nebo na frontě, s cílem získání převahy 
 Strategická obranná iniciativa – Reaganem navržený obranný systém USA proti útokům strategických jaderných zbraní nepřátel

společenské hry
 iniciativa (šachy) – v šachu: aktivní tahy hráče, které vedou k ohrožení postavení protihráče a ten na ně musí reagovat
 iniciativa (poker) – pozice nejaktivnějšího (nejagresivnějšího) hráče v jednotlivých sázkových kolech pokeru, který častěji zvyšuje než dorovnává.

Související články 
 iniciace
 podnět

Reference

Externí odkazy